Mehrere militärische Ereignisse werden als Belagerung von Arras bezeichnet:
 Belagerung von Arras (1414)
 Belagerung von Arras (1640)
 Belagerung von Arras (1654)

Siehe auch:
 Schlacht von Arras

fr: Siège d'Arras